Диптерокарпус, или Двукрылоплодник () — род деревянистых растений семейства , распространённый в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии (наибольшее разнообразие на острове Калимантан).

Описание 
Крупные вечнозелёные деревья, 40—60 м высотой. Ствол стройный, маловетвящийся, до 2 м в диаметре. Крона компактная. Листья очередные, кожистые, цельные. Прилистники крупные, яйцевидные.

Цветки обоеполые, собраны в пазушные малоцветковые соцветия (кисти или метёлки). Плод — деревянистый невскрывающийся орех, с двумя крыльями до 16 см длиной, семян в числе 1 или 2.

Древесина диптерокарпусов известна как керуинг и ценится в строительстве как твёрдый материал.

Виды 
Род включает 66 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Диптерокарповые